Ду́рлах () — в прошлом независимый город, принудительно включенный во времена нацистской Германии в состав города Карлсруэ. В настоящее время — крупнейший район города Карлсруэ. Граничит с городскими районами Грётцинген на северо-западе, Штупферих, Хоэнветтерсбах и Вольфартсвайер на юге, Рюппурр на юго-западе, Вайэрфельд-Даммершток и Зюдштадт на западе, Остштадт и Ринтхайм на северо-западе и Хагсфельд на севере.

До момента основания Карлсруэ в 1715 году, Дурлах служил в качестве резиденции маркграфа Баден-Дурлаха, и являлся столицей Баден-Дурлаха и городом проживания маркграфа с 1565 по 1718 год.

Район расположен на востоке Карлсруэ на Верхнерейнской низменности и тянется от реки Пфинц до Крайхгау и северного Шварцвальда.
На вершине горы Турмберг находятся остатки замка, к которому ведёт фуникулер. Рядом с замком находится спортивная школа (Schoeneck), которая иногда используется немецкой национальной сборной по футболу, как тренировочный лагерь для подготовки к международным матчам.

История 
 11-ый век —  была построена крепость Хоэнберг на горе Турмберг, и расширена в 12-м веке.
 1196 год — первое документальное упоминание Дурлаха, как владения Гогенштауфен
 1219 год — личное владение маркграфа Бадена
 1279 год — разрушение замка Хоэнберг на горе Турмберг , епископом Страсбурга
 1556 год — поддержка Дурлахом и маркграфами Баден-Дурлаха граждан-протестантов
 1565 год — стал резиденцией эрнестинской линии маркграфов Бадена, перенесенной из Пфорцхайма в Дурлах маркграфом Карлом II (с тех пор маркграфы называют себя «маркграфами Баден-Дурлаха»), построен замок Карлсбург.
 1689 год — город Дурлах был полностью разрушен французскими войсками, которые послал французский король Людовик XIV во время войны за Пфальцское наследство. Лишь 5 или 6 жилых домов старой части города уцелели от огня. От замка Карлсбург остались только покои принцессы. Продолжающиеся разрушения и грабежи снова и снова разоряли беззащитных жителей Дурлаха в то время, до тех пор пока война не закончилась в 1697 году. Находившийся в изгнании в Базеле маркграф Фридрих VII возвратился в 1698 году и в первой половине 1699 года начал восстановление Дурлаха и замка Карлсбург.

 1709 год — его сын, маркграф Карл III Вильгельм возглавил правительство. Несмотря на споры и несогласие с женой Магдаленой Вильгельминой и гражданами Дурлаха, он остановил дальнейшее расширение Карлсбурга
 1715 год — основание города Карлсруэ. Резиденция маркграфа Карла III Вильгельма переехала в новый возведенный дворец в середине леса Хардтвальд
 1735 год — основание монетного двора
 1832 год — под давлением Наполеона в городе Дурлах учреждено Великое герцогство Баден
 1843 год — открыто железнодорожное сообщение между Карлсруэ и Хайдельбергом
 1846 год — основана первая добровольная пожарная команда Кристиана Хенгста (памятник на площади Хенгста (Hengst-Platz)).
 1921 год — Ауэ () был включён в состав Дурлаха
 1938 год — вопреки голосованию жителей Дурлаха, он был включён в состав тогдашней столицы земли Баден — города Карлсруэ. В качестве уступки, однако, было решено, что Дурлах может сохранить все органы власти и ведомства. Поэтому Дурлах — это сегодня единственный район Карлсруэ, который обладает собственными министерством финансов, налоговой инспекцией и местным судом. Однако, присоединённая к суду тюрьма, чьим самым известным узником был Рудольф Аугштайн, задержанный в связи со скандалом с журналом Шпигель, была снесена в 1990 году, несмотря на протест населения против сноса.
 1938 год — на волне погромов Хрустальной ночи были совершены нападения на еврейских граждан в Дурлахе. 22 октября 1940 года оставшиеся евреи были депортированы.
 Во время Второй мировой войны в Дурлахе погибло 329 человек
 1989 год — Дурлах получил самостоятельную местную конституцию и местный совет

Политика 
Главой местного совета Дурлаха является мэр. С точки зрения политики состав совета начиная с июля 2009 года и по настоящее время распределён следующим образом:
 ХДС (CDU) — 7 мест
 Партия зелёных (B’90/Grüne) — 6 мест
 СДПГ (SPD) — 5 мест
 СвДП (FDP) — 4 места

Искусство и культура

Театр, концерты, шоу 
В Дурлахе расположена органная фабрика, которая в 19-м и 20 веке была одной из самых важных по строительству органов в Европе. В оставшемся большом помещении сегодня расположены:

 Театр на органной фабрике
 Кабаре «Die Spiegelfechter»
 Органная фабрика Культурного союза в Дурлахе

Музыка в городской церкви Дурлаха 
В городской церкви Дурлаха регулярно даются концерты, состоящие из музыки от музыкальных миниатюр вплоть до больших произведений, таких как «Месса си минор» Иоганна Себастьяна Баха. Звучат произведения как старых мастеров, так и современных композиторов, хоровые произведения, кантаты, камерная музыка, органные концерты, и импровизационные сейшны. В 1999 году был торжественно вновь открыт исторический орган после молчания во время масштабной реконструкции швейцарской органной строительной фирмой «Голль» («Goll»).

Музеи 
В замке Карлсбург сегодня размещаются:
 Музей Пфинцгау () — история независимого маркграфства Дурлах до 1938 года, как резиденция маркграфов Бадена, развитие сельского хозяйства, торговли и индустрии.
 Карпатский музей () — культура, обычаи и традиции немцев в Словакии

Известные жители Дурлаха 
 Айхродт, Людвиг (1827—1892) — немецкий писатель, поэт и драматург.
 Бакофен, Иоганн Георг Генрих (1768—1839) — немецкий кларнетист, арфист, композитор и музыкальный педагог.
 Бальцер, Вильгельм Эдуард (1814—1887) — немецкий религиозный и общественный деятель, активист вегетарианского движения.
 Брессанд, Фридрих Христиан (около 1670—1699) — немецкий поэт эпохи барокко и оперный либреттист.
 Конрад II (герцог Швабии) — герцог Ротенбурга, герцог Швабии, 5-й сын императора Священной Римской империи Фридриха I Барбароссы.
 Кристина Магдалена Пфальц-Цвейбрюкен-Клеебургская — дочь пфальцграфа Клебургского, в замужестве — маркграфиня Баден-Дурлахская.
 Магдалена Вильгельмина Вюртембергская — маркграфиня Бадена (1709—1742), супруга Карла III Вильгельма Баденского, основателя города Карлсруэ.
 Фридрих VI (маркграф Баден-Дурлаха) маркграф Баден-Дурлаха, имперский фельдмаршал.
 Фридрих VII (маркграф Баден-Дурлаха) — маркграф Баден-Дурлаха.

Примечания

Ссылки 
 
 Краткая история Durlach / Герер, Зигмунд Фридрих. Оцифрованные версии Баденской городской библиотеки
 Хроника Дурлаха
 Об истории Дурлаха
 Портал Дурлаха
 Дурлах на сайте Stadtwiki Karlsruhe
 Описание и иллюстрации старого города

Районы города Карлсруэ
Города Германии, вошедшие в состав другого города